El Gran Premio de la República Checa de Motociclismo de 2014 (oficialmente bwin Grand Prix České Republiky) fue la undécima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2014. Tuvo lugar en el fin de semana del 5 al 17 de agosto de 2014 en el Autódromo de Brno, situado en la ciudad de Brno, Moravia, República Checa.

La carrera de MotoGP la ganó Dani Pedrosa, seguido de Jorge Lorenzo y Valentino Rossi. Esteve Rabat fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Mika Kallio y Sandro Cortese. La carrera de Moto3 la ganó Alexis Masbou, Enea Bastianini fue segundo y Danny Kent tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de la República Checa de Motociclismo
Republica Checa
República Checa en 2014